Widowmaker (englisch für: Witwenmacher, so viel wie „männermordend“) steht als Spitzname für:

 Colt Single Action Army, Revolver
 John Bell Hood, einen General der Konföderierten Staaten von Amerika
 K-19, russisches Atom-U-Boot
 Kawasaki 500 H1, Sportmotorrad
 Lockheed F-104 (Starfighter), US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Martin B-26, Mittelstreckenbomber
 Widowmaker (Band), Heavy-Metal-Band
 Widowmaker Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktis